Вахау () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден. Входит в состав района Баутцен. Площадь 38.07 км². Население составляет 4 515 человек (2007 год). Официальный код  —  14 2 92 560.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Ссылки 
 www.wachau.de Официальная страница

Города Саксонии